Алексей Алексеевич Бирюлин () — российский политический деятель, глава администрации МО Город Новомосковск Тульской области.

Биография 
Родился 2 августа 1977 года в городе Щёкино Тульской области.

Окончил Тульский государственный университет. Получил высшее образование по специальности «Газодинамические импульсные устройства».

Карьеру начал на предприятии Щёкиноазот в должности аппаратчика. Затем работал на различных производствах, в коммерческих структурах.

Последние 12 лет посвятил себя сфере ЖКХ: участвовал в создании управляющих компаний, ТСЖ, руководил ресурсоснабжающей организацией.

С 30 декабря 2014 года по 28 июня 2018 года — начальник государственной жилищной инспекции Тульской области.

С 28 июня 2018 — заместитель главы администрации муниципального образования Город Новомосковск Тульской области, исполняющий обязанности главы АМО Город Новомосковск Тульской области.

С 18 сентября 2018 года занимает пост главы администрации МО Город Новомосковск Тульской области.

Семья 
Женат, имеет двух сыновей.

Примечания